KUT steht für:
 Kenya Uganda Tanganyika, historische Briefmarkenaufschrift
 KUT (Radiostation), US-amerikanische Radiostation
 Flughafen Kopitnari (IATA-Code)

Kut steht für:
 Kut (osmanisch), „Festung“, „befestigter Ort“, verwandt mit Sanskrit Kota in derselben Bedeutung und Arabisch Kukh, „Hütte“
 ein altes russisches Maß, siehe Kut (Einheit)
 Kut, jakutisch „Seele“, auch „Lebenskraft“, „Glück“. Im zentralasiatischen Schamanismus gebrauchter Begriff
 Naerim kut, Initiationsritus im koreanischen Schamanismus
 Nuk kut, Ritus für Totengeister in Korea

Kut ist der Name folgender Orte:
 Kut, er Stadt im Osten des Iraks
 der Stadt Kut (Armenien) im Osten Armeniens

 eines Dorfs in der Oblast Ternopil, Rajon Husjatyn, siehe Kut (Husjatyn) 
 eines Dorfs in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha, siehe Kut (Nowa Wodolaha)
 eines Dorfs in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Kut (Tscherniwzi)

Kut ist der Familienname folgender Personen:
 Aldona Kut (* 1976), polnische Malerin, Modedesignerin und Bühnenbildnerin
 Burak Kut (* 1973), türkischer Musiker
 Halil Kut (1882–1957), osmanischer General

kut steht für:
 Kutenai (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Kutenai (Ktunaxa) in Nordamerika

Siehe auch:
 Krasnyj Kut
 Selenyj Kut
 Wesselyj Kut

Abkürzung